169. længdegrad kan henvise til:

 169. vestlige længdekreds
 169. østlige længdekreds